Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1934/1935 — третий чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 24 декабря по 2 января в Ленинграде.

Порядок проведения: 2 полуфинала, по 5 призёров из каждого полуфинала допускались в финал. В финале — 11 участниц. Уверенно провела чемпионат О. Семёнова-Тян-Шанская, занявшая 1-е место — 7 очков. 2—5-е места разделили Л. Агеева, Н. Блукет, М. Гирвидз и В. Чудова — по 5 очков.

Неудачно выступила 2-кратная чемпионка страны О. Рубцова (6—8-е места). По окончании чемпионата О. Рубцова вызвала О. Семёнову-Тян-Шанскую на матч (28 ноября — 10 декабря 1935, Москва), выиграв который (+6 −1 =2), вновь стала чемпионкой страны.

Таблица

Литература 
 

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1934 год в шахматах
1935 год в шахматах
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге
Спорт в России в 1934 году
Спорт в России в 1935 году
1934 год в Санкт-Петербурге
Декабрь 1934 года
Январь 1935 года
1935 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1935 году
Чемпионаты СССР в 1934 году